Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2018 – (PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi) piąta edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 5 sierpnia 2018 na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku. 

Obrońcą tytułu był Leon Madsen. W tegorocznej edycji Duńczyk zakończył rywalizację, zajmując drugie miejsce w półfinale. W turnieju zwyciężył Patryk Dudek, który po rundzie zasadniczej zajmował 6. miejsce. To pierwszy tytuł IMME dla Polaka.

Nominowani uczestnicy 
Do udziału w zawodach nominowanych zostało 15 żużlowców z najlepszymi średnimi biegowymi po 10 kolejkach Speedway Ekstraligi. Stawkę uzupełnił Bartosz Smektała, który otrzymał dziką kartę od organizatorów.

Lista nominowanych zawodników wg średniej biegowej:
  Nicki Pedersen (2,585)
  Bartosz Zmarzlik (2,566)
  Fredrik Lindgren (2,385)
  Piotr Pawlicki (2,371)
  Tai Woffinden (2,346)
  Leon Madsen (2,302)
  Artiom Łaguta (2,255)
  Maksym Drabik (2,229)
  Patryk Dudek (2,208)
  Krzysztof Kasprzak (2,173)
  Emil Sajfutdinow (2,143)
  Maciej Janowski (2,118)
  Janusz Kołodziej (2,093)
  Jason Doyle (2,063)
  Michael Jepsen Jensen (1,981)
  Bartosz Smektała – dzika karta

Lista startowa 
Numery startowe ogłoszono 9 lipca 2018 na konferencji prasowej. Losowania dokonał mistrz olimpijski w gimnastyce – Leszek Blanik.

Numery startowe zawodników:
 Nicki Pedersen ()
 Tai Woffinden ()
 Fredrik Lindgren ()
 Maciej Janowski (WRO)
 Patryk Dudek ()
 Bartosz Smektała ()
 Michael Jepsen Jensen (ZIE)
 Bartosz Zmarzlik ()
 Jason Doyle ()
 Piotr Pawlicki (LES)
 Artiom Łaguta ()
 Emil Sajfutdinow (LES)
 Krzysztof Kasprzak (GOR)
 Maksym Drabik (WRO)
 Leon Madsen (CZE)
 Janusz Kołodziej (LES)
 Daniel Kaczmarek (TOR) – zawodnik rezerwowy
 Rafał Karczmarz (GOR) – zawodnik rezerwowy

Finał 
Maksym Drabik nie mógł przystąpić do rywalizacji. Drabik ze względów zdrowotnych nie wziął udziału w rozegranych dzień wcześniej indywidualnych mistrzostwach Polski, na które otrzymał zwolnienie lekarskie, co zgodnie z regulaminem, wykluczyło go z udziału w IMME. W miejsce Polaka wystąpił pierwszy rezerwowy Daniel Kaczmarek. Swój występ w turnieju po dwóch biegach zakończył Michael Jepsen Jensen. Duńczyk odczuwał skutki upadku, którego doznał w mistrzostwach Danii. W dalszej części zawodów był zastępowany przez Rafała Karczmarza.

Rundę zasadniczą z 13 punktami wygrał Nicki Pedersen. Bezpośrednio do finału awansował też Piotr Pawlicki. O pozostałe miejsca rozegrano dwa wyścigi półfinałowe. W pierwszym z nich spotkali się Patryk Dudek, Leon Madsen, Bartosz Zmarzlik i Janusz Kołodziej. Pierwszy na mecie zameldował się Dudek. W drugim półfinale zwyciężył Emil Sajfutdinow, który pokonał Jasona Doyle’a, Artioma Łagutę oraz Taia Woffindena. Wielki finał wygrał Patryk Dudek przed Piotrem Pawlickim. Na najniższym stopniu podium stanął Nicki Pedersen. Dla Dudka było to pierwsze zwycięstwo w IMME.

Zobacz też 
 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IMME – oficjalna witryna zawodów

2018
2018 w polskim sporcie
2018 w sporcie żużlowym